Ву́лиця Сема́шка — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Семашка — вулиця в місті Маріуполь.
 Вулиця Семашка — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Семашка — вулиця в місті Чернігів.

 Вулиця Семашка — колишня назва вулиці Ігоря Зінича у місті Біла Церква.
 Вулиця Семашка — колишня назва вулиці Кузьми Скрябіна у місті Кам'янське.
 Вулиця Семашка - колишня назва вулиці Мирослава Поповича в місті Києві
 Вулиця Семашка — колишня назва вулиці Академіка Амосова в місті Ніжин Чернігівської області.

Вулиці, названі на честь людей